Paolo Modugno peut désigner :
 Paolo Modugno, homme politique ;
 Paolo Modugno (1940-), réalisateur italien.